Anna van Polen (1476-1503)
Anna van Polen (1523-1596), een dochter van Sigismund I van Polen en van Bona Sforza
Anna van Polen (1619-1651), prinses van het Pools-Litouwse Gemenebest